Perișor se poate referi la:

Perișor, Bistrița-Năsăud
Perișor, Dolj

Vezi și 
 Periș (dezambiguizare)
 Perișoru (dezambiguizare)
 Perișani